Margaret Osborne ha battuto in finale Doris Hart 6–2 6–4.

Teste di serie
 Margaret Osborne (campionessa)
 Louise Brough (semifinali)
 Doris Hart (finalista)
 Pat Todd (quarti di finale)
 Nancye Bolton (quarti di finale)
 Kay Menzies (quarti di finale)
 Sheila Summers (semifinali)
 Jean Bostock (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1947